Paiol
Ou ainda:
Teatro Paiol

Localidades

Paiol (Guapimirim)

Desambiguação